Awake (Dream Theater), een album uit 1994 van de Amerikaanse progressieve-rockband Dream Theater
 Awake (Godsmack), een album uit 2000 van de Amerikaanse heavymetalband Godsmack
 Awake (Secondhand Serenade), een album uit 2005 van de Amerikaanse akoestische-rockband Secondhand Serenade
 Awake (2007), een film uit 2007 geregisseerd door Joby Harold
 Awake (2021), een film uit 2021 geregisseerd door Mark Raso
 Awake (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2012